Haavardsholm est un nom propre norvégien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Espen Haavardsholm (1945-), écrivain et journaliste norvégien ;
 Ole Haavardsholm (1989 -), coureur cycliste norvégien.

Patronyme norvégien